Pbde est une expression utilisée par les jeunes Marocains signifiant "Pas Boire De l'Eau".

Origine du terme pbde 

C'est à partir des années 90 que l'importation d'alcool dans la région tangéroise du nord du Maroc est légalisée par le maire de la ville de Tanger : Mr Benabderrazik. Bientôt le commerce avec les pays d'Europe et avec la Russie s'accentue et l'on trouve alors de l'alcool dans toutes les épiceries tangéroises appelées populairement bakals.

Toutefois si la vente est autorisée, elle ne l'est que pour les étrangers et malgré cette libéralisation de la vente, les mœurs n'en restent pas moins inchangés et les adeptes de liqueurs restent perçus comme des « skayris » (qui signifie « alcoolique » dans le jargon tangérois). 

Ainsi, en réponse à cette paranoïa du « skayri », s'est développé au sein de la jeunesse tangéroise tout un code permettant l'épanouissement des amateurs d'alcool. C'est dans ces circonstances qu'est apparu le terme « pbde » qui signifie littéralement « Pas Boire De l'Eau » et qui désigne l'action de boire ces substances jugées illicites par les autorités et pourtant si cher à une grande partie des tangérois. On parle ainsi d'une pbde pour la simple activité ludique ou plus généralement de la Pbde avec un grand P pour désigner ce qui est devenu bien plus qu'une tradition.

Des lieux consacrés 

La ville de Tanger comporte de nombreux coins et recoins, petites ruelles, escaliers sombres qui sont des endroits consacrés à la pbde.

La pbde de rue (ou street-pbde) comme on l'appelle couramment, est une pbde « improvisée »  le plus souvent fruit d'un paseo (action de flâner dans la ville) nocturne et qui se déroule à même la rue dans des lieux isolés, sombres, à l'écart d'éventuel mouchard. Elle peut durer plusieurs heures lorsque le lieu est bien choisi ou au contraire déboucher sur une fuite sous la menace des estafettes. Les pbdes sont parfois la cause de véritables accrochades ("tchéndila") entre policiers et jeunes pbdéistes.

La pbde « indoor » est généralement moins mouvementée puisqu'elle se déroule dans un lieu clos. Elle ne reflète néanmoins pas l'esprit de la Pbde (voir paragraphe suivant) puisqu'elle s'apparente alors à la consommation traditionnelle d'alcool.

Philosophie de la Pbde 

Ce qui était à l'origine un moyen efficace de déjouer les dénonciations machiavéliques des mouchards est devenu par la suite et jusqu'à aujourd'hui une véritable philosophie de vie. Il faut savoir que la pbde est pratiquée principalement par les jeunes tangérois désillusionnés par la société dans laquelle ils vivent et les rigidités des mœurs qui les entourent. Ils trouvent ainsi par cette activité le moyen de renier le conformisme établi et d'affirmer leur libre esprit. Un grand pbdéiste dira d'ailleurs : « La pbde est source de pensée ».

D'ailleurs, les pbdéistes revendiquent leurs origines anticonformistes en se rattachant à des mouvements comme le punk ou en se désignant comme « les fils de Kurt Cobain »

Législation sur l'alcool
Culture marocaine
Droit au Maroc